Rio Una (Sava) — da Croácia e Bósnia e Herzegovina

Brasil

 Rio Una (bacia do rio Paraguaçu) — no estado brasileiro da Bahia
 Rio Una (Espírito Santo)
 Rio Una (Paraíba)
 Rio Una (Pernambuco)
 Rio Una (Rio de Janeiro)
 Rio Una (São Paulo)
 Rio Una (sistema estuarino Tinharé-Boipeba) — com foz no município de Valença, no estado brasileiro da Bahia
 Rio Una da Aldeia — do estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos